Bonarelli – famiglia italiana di origine normanna
 Costanza Bonarelli – nobildonna e mercante italiana 
 Giulia Bonarelli – medico italiano
 Guido Bonarelli – geologo, paleontologo e antropologo italiano
 Guidubaldo Bonarelli della Rovere – poeta e diplomatico italiano
 Prospero Bonarelli della Rovere – drammaturgo e diplomatico italiano